No Filter Tour - trasa koncertowa zespołu The Rolling Stones zainaugurowana koncertem w Hamburgu 9 września 2017. 8 lipca 2018 wystąpiła na stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Skład koncertowy

The Rolling Stones 
 Mick Jagger – śpiew, gitara, harmonijka
 Keith Richards – gitara rytmiczna, wokal wspierający
 Ronnie Wood – gitara prowadząca
 Charlie Watts – perkusja

Dodatkowi muzycy 
 Darryl Jones – gitara basowa
 Chuck Leavell – instrumenty klawiszowe, wokal wspierający
 Sasha Allen – wokal wspierający
 Karl Denson – saksofon
 Tim Ries – saksofon, instrumenty klawiszowe
 Matt Clifford – instrumenty klawiszowe, perkusja, zapowiedź
 Bernard Fowler – wokal wspierający

Koncerty

Odwołane koncerty 

Trasy koncertowe The Rolling Stones
Trasy koncertowe w 2017
Trasy koncertowe w 2018
Trasy koncertowe w 2019